La nazionale di pallavolo femminile del Pakistan è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Pakistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Pakistan.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile del Pakistan